— особый город Японии, административный центр префектуры Ямагата. Он был основан 1 апреля 1889 года.

Климат 
Из-за природного феномена «снежной страны» город Ямагата, является третьим самым снежным городом в мире (среднегодовая толщина снежного покрова c 1981 по 2010 год - 426 см.).

Символика 
Герб префектуры был утверждён в октябре 1954 года. Цветком города считается сафлор красильный, а деревом — рябина смешанная.

Породнённые города 
Ямагата породнён с четырьмя городами:
  Улан-Удэ, Россия;
  Кицбюэль, Австрия;
  Боулдер, Колорадо, США;
  Суон-Хилл, Австралия.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт
 

Города префектуры Ямагата
Особые города Японии
Административные центры префектур Японии